Creelman ist der Familienname folgender Personen:
 Lyle Creelman (1908–2007), kanadische Krankenschwester und Chief Nursing Officer der Weltgesundheitsorganisation

Creelman heißt ein Ort:
 Creelman (Saskatchewan), Ort (Village) in der kanadischen Provinz Saskatchewan